Джурджевич — фамилия. Известные носители:
 Джурджевич, Далибор (род. 1973) — сербский футбольный судья.
 Джурджевич, Деян (род. 1967) — югославский и сербский футболист, тренер.
 Джурджевич, Драган (род. 1981) — сербский футболист.
 Джурджевич, Игнят (1675—1737) — хорватский поэт и переводчик.

См. также 
 Мост Джурджевича